Bataille d'Argentré (1795)
 Bataille d'Argentré (1799)